Натуральне число 1653
 1653 рік до нашої ери
 1653 рік нашої ери